Termin -{S27}- ima više značenja.

 S-oznake, S27: Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S27